Раздольное () — село в Сандыктауском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Белгородского сельского округа. Код КАТО — 116437500.

География 
Село расположено в восточной части района, в 32 км на восток от центра района села Балкашино, в 4 км на восток от центра сельского округа села Белгородское.

Улицы 

 ул. Казыбек би,
 ул. Клубная,
 ул. Магжана Жумабаева,
 ул. Придорожная,
 ул. Центральная.

Ближайшие населённые пункты 

 село Белгородское в 4 км на западе,
 село Карабулак в 6 км на востоке.

Население 
В 1989 году население села составляло 282 человек (из них русских 66%, казахов 20%).

В 1999 году население села составляло 315 человек (153 мужчины и 162 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 197 человек (100 мужчин и 97 женщин).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Сандыктауского района